Catamarca může znamenat:

 Catamarca (provincie) – provincie v Argentině
 San Fernando del Valle de Catamarca, zkráceně Catamarca – město v Argentině
 Gran San Fernando del Valle de Catamarca – aglomerace v Argentině

 Catamarca (univerzita) – univerzita v Argentině

 Catamarca (Santiago de Chile) – část města Santiago de Chile v Chile;